désigne :
Jan Toorop (1858-1928), peintre symboliste néerlandais ;
Charley Toorop (1891-1955), peintre néerlandaise ;
Sacha Toorop (1970), auteur compositeur interprète belge.